The Fifth Season – album dei Sacrilege GBG del 1997
 La quinta stagione (The Fifth Season) – romanzo di N. K. Jemisin del 2015